Andy Strachan – batterista australiano
 Ant Strachan – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo neozelandese
 Anthonique Strachan – velocista bahamense
 Frederick Strachan Fox – regista e attore britannico
 Gavin Strachan – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Gordon Strachan – allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
 Hew Strachan – storico e militare scozzese
 Richard Strachan, VI baronetto – ammiraglio britannico
 Rod Strachan – ex nuotatore statunitense
 Zoë Strachan – scrittrice e giornalista scozzese
 Strachan – villaggio della Scozia